Піні́гін () — російське прізвище, один із варіантів прізвища «Пинегин». Може походити від назв кількох річок і населених пунктів у Росії.

Персоналії 
 Пінігін Володимир Кирилович (1941–2015) — український художник
 Пінігін Павло Павлович (1953) — російський борець класичного стилю
 Пінігіна Марія Джумбаївна (1958) — українська й радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу

Російські прізвища